2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2021/22 steht für:

 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2021/22 (Frauen)
 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2021/22 (Männer)